Pytanie metryczkowe – pytania używane m.in. w ankietach i wywiadach, mające na celu uzyskanie odpowiedzi dotyczących cech społeczno-demograficznych respondenta, np. wiek, miejsce zamieszkania, płeć, wykształcenie, wykonywany zawód, stan cywilny, itp. Zwykle znajdują się one na końcu kwestionariusza, zwane często metryczką. Mają za zadanie m.in. ustalić pewne dane niezależne, mające później wpływ na inne dane, np. wykształcenie może mieć wpływ na opinię o systemie podatkowym. Są to wartości zmiennych niezależnych w badaniu. Badacz decyduje o wykorzystaniu tych zmiennych ze względu na rodzaj próby i jej problematykę.

metryczkowe